Tento článek pojednává o systému ras pro počítačovou RPG hru Baldur's Gate II.

Rasa postavy určuje jaké mohou být její základní schopnosti stejně jako přiřazuje jednotlivé vlastnosti jako je kupříkladu infravidění. V závislosti na rase postavy se také mohou objevit omezení při výběru povolání. Toto vychází ze snahy tvůrců o vyváženost, stejně jako z myšlenky, že některé rasy jsou k jistým povoláním blíže nakloněny.

Lidé 
Lidé jsou dominantní rasou ve Faerunu, vládnou většině významným říším a královstvím ve Forgotten Realms. Jsou nejvíce společenskou a tolerantní rasou vyjímaje snad jen půlčíky. Jedinou speciální vlastnost, kterou lidé mají, je možnost postupu v jakémkoli povolání na neomezenou úroveň (nicméně jsou omezeni ze strany tvůrců zkušenostním limitem).

Elfové 
Elfové bývají většinou menší a štíhlejčí nežli obyčejní lidé. Jejich rysy jsou krásné a jemné, také používají melodickou mluvu. Na tuto rasu se pohlíží jako na lehkovážné a lhostejné jedince, kteří se zabývají jen sami sebou, přírodní krásou, tancem, žertováním a podobnými kratochvílemi. Jejich humor je inteligentní, stejně jako jejich písně a poezie. Elfové disponují přirozenou magickou odolností na zmámení a magický spánek, v temnotách mohou vidět pomocí vrozeného infravidění a jsou velmi zruční v používání luků a dlouhých mečů. Mají bonus +1 k obratnosti, nicméně obdrží penalizaci -1 k odolnosti. V Říších rozlišujeme pět následujících druhů elfů: Zlatí elfové, Měsíční elfové, Divocí elfové, Mořští elfové a Drowové.

Půl-elfové 
Půl-elfové vznikají míšením lidské a elfské krve. Jsou to užiteční lidé s příznivými vlastnostmi z obou rodičovských ras. Půl-elfové jsou obdařeni zvědavostí, vynalézavostí, ambicemi svých lidských předků, vytříbenými smysly, láskou k přírodě a uměleckými talenty svých elfích předků. Mají částečnou odolnost na zmámení a magický spánek, také jsou obdarováni infraviděním.

Gnómové 
Gnómové jsou spřízněni s rodem trpaslíků, nicméně jsou o poznání menší nežli jejich vzdálení příbuzní. Také o sobě hrdě tvrdí, že jsou hubenější nežli trpaslíci. Většina gnómů má tmavou nebo hnědou kůži, bílé vlasy a poněkud velký nos. Mají také živý a uličnický smysl pro humor, obzvláště pro vylomeniny a taškařice. Gnómové velmi milují přírodu, tato láska se vyrovná jen jejich posedlostí drahokamy a krásnými klenoty. Už od mládí jsou magicky odolní, díky svým předkům, kteří žili v podzemí, také disponují infraviděním. Získávají bonus +1 k inteligenci, ale obdrží penalizaci -1 k moudrosti.

Půlčíci 
Půlčíci jsou malí, převážně kypří lidé, kteří jsou velmi podobní nevysokým lidem. Jejich tváře jsou oblé a široké, často také usměvavé, vlasy mají nejčastěji vlnité a vršky jejich nohou pokrývají typické chloupky. Ze všeho nejvíce preferují klid a teplo svého domova, bouřlivý humor, prosté příběhy a dobré pivo či tabák. Půlčíci jsou velmi odolní vůči magii a všemožným druhům jedů, jsou přirozeně zruční v užívání praků a mají omezenou schopnost infravidění. Získávají bonus k obratnosti a postih k síle.

Trpaslíci 
Trpaslíci jsou malí podsadití chlapíci, jednoduše rozpoznatelní díky své velikosti a tvaru. Mají brunátné líce, tmavé oči a tmavé vlasy, často tíhnou k tvrdohlavosti a mlčenlivosti. Libují si také v tvrdé práci a jen pramálo se zajímají o humor a radovánky. Milují všechny druhy piva, medovinu, ale ze všeho nejvíce mají rádi zlato a ostatní drahé kovy. Trpaslíci disponují odolností vůči magii a jedům a přirozeným infraviděním. Získávají bonus k odolnosti, ale obdrží penalizaci -1 k obratnosti a charisma. V Říších žijí tyto druhy trpaslíků: Štítoví trpaslíci, Zlatí trpaslíci, Divocí trpaslíci a Duergaři.

Půl-orci 
Půl-orci jsou zrozeni ze spojení lidských a orčích rodičů. Jsou podobně vysocí jako lidé, nicméně jsou silnější a mohutnější díky své svalnaté postavě. Je jednoduché je rozeznat díky jejich zeleně pigmentované kůži, vysokému čelu, vystouplým čelistem, dominantním zubům a značnému tělesnému ochlupení. Půl-orci jsou tolerováni v Amnu jako by lidé ze severu Amnu s nimi nevedli války trvající celá století. Půl-orci jsou známí pro svou obrovskou sílu.

Související články 
 Baldur's Gate (herní série)
 Forgotten Realms
 Dungeons & Dragons
 Systém kouzel pro sérii her Baldur's Gate

Externí odkazy 
 Článek Balur's Gate 2 na anglické Wikipedii
 BioWare website – Oficiální stránka firmy BioWare
 Sorcerer's Place – Rozsáhlá stránka o RPG hrách
 Planet Baldur's Gate – Rozsáhlá stránka o RPG hrách

Baldur's Gate